Питер Йерденфорс (; ) — шведский , когнитивист, специалист в области теории принятия решений, философии науки, когнитивной семантики, эволюции познания и языка.

Творческая биография 
В 1974 году Йерденфорс защитил в Лундском университете докторскую диссертацию по теории групповых решений.

В 2009 году избран членом Шведской академии наук. Член Германской академии естествоиспытателей и  Европейской академии.

Основные сочинения 
 
 
 
 
 
 Knowledge in Flux: Modeling the Dynamics of Epistemic States. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. .

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Лундского университета

Семантика
Когнитивные науки
Учёные Швеции
Члены Шведской королевской академии наук